In absentia () может означать:
  — вручение награды в отсутствии человека.
  — вручение диплома в отсутствии человека.
 Заочно объявленная смерть, или просто смерть заочно, — юридически объявленная смерть без тела.
  — выборы в парламентской процедуре выборов в отсутствии человека.
 Отлучение заочно — отлучение являлось мощным инструментом церковной политики, проводилось как в отсутствии человека, так и посмертно.
 , или дистанционная медицина, — оказание медицинской помощи при отсутствии личного посещения врача
 Заочное решение суда — документ судебной инстанции, составленный и выдаваемый судом по результатам заочного рассмотрения дела.
 Timulla absentia — вид ос-немок рода Timulla.

Музыка, фильмы и телевидение 
 «» — короткометражный фильм 2000 года по заказу BBC.
 In Absentia — альбом 2002 года группы Porcupine Tree.
 «Отсутствие» — фильм ужасов 2011 года.
 «» — эпизод 2012 года из сериала Грань.
 «Амнезия» — сериал 2017 года.

См. также 
 Список крылатых латинских выражений